Omega Scorpii pode se referir a:
Omega1 Scorpii
Omega2 Scorpii